Miejscowości w USA:
 Upper St. Clair – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Upper St. Clair (ang. Upper St. Clair Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny